17934 Deleon – asteroide della fascia principale
 Leroy DeLeon – calciatore trinidadiano
 Nick DeLeon – calciatore statunitense

Pagine correlate 

De Leon (disambigua)